Ernest André kan syfta på bland andra:

* Ernest André (1838–1914), fransk entomolog
 Ernest André (omkring 1863–1911), fransk entomolog